Material biológico o biomaterial pueden hacer referencia a:

 Los tejidos animales pueden recibir este nombre;
 Biomasa (energía) es la materia biológica, viva o muerta, que puede ser utilizada como combustible;
Biomasa (ecología) es la masa total de materia biológica que vive por unidad de área;
 Biomateriales, materiales biocompatibles o materiales bioaplicables son aquellos que se utilizan en cirugía;
 Biomolécula, un compuesto químico que se produce de forma natural en los organismos vivos;
 Biota es el conjunto de especies de seres vivos de una determinada área;
 Material biótico, de los seres vivos;
 Material de base biológica , materiales bióticos procesados;
 Componente celular, materiales y sustancias de las cuales las células (y por lo tanto los organismos vivos) se componen;
 la Materia orgánica, derivada de los seres vivos y con un contenido de carbono;
 Material viable, capaz de vivir, desarrollarse o germinar en condiciones favorables;
 Fluido corporal son aquellos que se producen en el interior de los seres vivos.
 A los desechos orgánicos, tales como los desechos hospitalarios.